Dominik Diem, né le  à Zurich en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2012-2013||GCK Lions U20||Juniors Élites A||-||-||-||-||-||1||0||0||0||0
|-
|2013-2014||GCK Lions U20||Juniors Élites A||31||13||13||26||6||8||2||1||3||0
|-
|2014-2015||GCK Lions||LNB||39||6||12||18||2||-||-||-||-||-
|-
|2014-2015||ZSC Lions||LNA||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2014-2015||GCK Lions U20||Juniors Élites A||-||-||-||-||-||8||2||3||5||0
|-
|2015-2016||GCK Lions||LNB||31||5||18||23||4||-||-||-||-||-
|-
|2015-2016||ZSC Lions||LNA||11||2||3||5||2||-||-||-||-||-
|-
|2015-2016||GCK Lions U20||Juniors Élites A||5||1||6||7||0||7||0||6||6||8
|-
|2016-2017||GCK Lions||LNB||34||5||16||21||14||-||-||-||-||-
|-
|2016-2017||ZSC Lions||LNA||3||1||0||1||0||-||-||-||-||-
|-
|2016-2017||GCK Lions U20||Juniors Élites A||3||1||4||5||0||12||7||5||12||2
|-
|2017-2018||HC Bienne||LNA||32 ||2 || 7 ||	9 ||4 || 12||2 ||7 ||9 || 0
|-
|2018-2019|| HC Bienne ||LNA||36 ||2 || 18 || 20 ||6 || 12||1 ||1 ||2 || 0
|-
|2019-2020|| ZSC Lions ||LNA||45||13||17||20||14||-||-||-||-||-
|-
|2020-2021|| ZSC Lions ||LNA||44 || 5 || 9 || 14 || 4|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2021-2022|| ZSC Lions ||LNA ||  || 

|2014|| Suisse -18 ans||CM -18 ans||5||1||0||1||0|| place
|-
|2015||GCK Lions||Coupe de Suisse||1||0||0||0||0||Quart-de-finale
|-
|2015|| Suisse -18 ans||CM -18 ans||3||1||0||1||2|| place
|-
|2017||GCK Lions||Coupe de Suisse||2||0||2||2||0||Seizième-de-finale
|-
|2017|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||5||0||1||1||0|| place

Notes et références 

Naissance en janvier 1997
Naissance à Zurich
Sportif zurichois
Attaquant de hockey sur glace
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du GCK Lions
Joueur du ZSC Lions
Joueur du HC Bienne